Malcolm hace referencia a varios artículos:

Personas
Malcolm A. Nobs,  botánico estadounidense
Malcolm Arnold,  uno de los compositores británicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX;
Malcolm Brenner, inmunólogo británico;
Malcolm Browne, periodista y fotógrafo ganador del premio Pulitzer;
Malcolm Caldwell, escritor marxista;
Malcolm Campbell, piloto de carreras y periodista de automovilismo inglés;
Malcolm Dome, periodista musical británico de música heavy;
Malcolm Eric Trudgen,  botánico australiano;
Malcolm Frager,  pianista estadounidense;
Malcolm George Baker,  asesino itinerante australiano;
Malcolm Guthrie, profesor de lenguas bantúes;
Malcolm I de Escocia, rey;
Malcolm Ian Logan,  geógrafo australiano;
Malcolm Jones,  eslavista británico;
Malcolm Knowles, docente estadounidense que se dedicó a la andragogía;
Malcolm Linton, fotógrafo británico-estadounidense;
Malcolm X, activista defensor de los derechos de los afroestadounidenses;

Lugares
Malcolm (Alabama),  lugar designado por el censo;
Malcolm (Nebraska), villa;

Televisión 
 Malcolm in the Middle, también conocida como Malcolm, serie de televisión estadounidense.

Además

Nombres masculinos